Simon Verelst ou Simon Pietersz. Verelst (1644, La Haye - 1721, Londres) est un peintre néerlandais du siècle d'or. Il est connu pour ses peintures de natures mortes et de portraits. Il s’est surnommé lui-même "Le Dieu des Fleurs".

Biographie
Simon Verelst est né en 1644 à La Haye aux Pays-Bas et y est baptisé le .

Il étudie la peinture auprès de son père Pieter Hermansz. Verelst. Il est le frère des peintres Herman et Johannes Verelst. Il devient membre de la Confrérie Pictura à La Haye en 1663. Il s'installe et travaille à Voorburg de 1663 à 1668. Il quitte les Pays-Bas et se fixe à Londres sous la protection du duc de Buckingham. Durant son exil en Angleterre, il entreprend un voyage à Paris, vraisemblablement en compagnie de son élève peintre Louis Michiel. Avançant dans l'âge, l'artiste est atteint de folie et ses peintures deviennent médiocres.

Il meurt en 1721 à Londres.

Arbre généalogique

Œuvres

 Fleurs dans un vase, Musée Bredius, La Haye
 Portrait d'Eleanor 'alias Nell' Gwyn, National Portrait Gallery, Londres

Notes et références

Annexes

Bibliographie
  Frank Lewis, Simon Pietersz Verelst, 1644-1721, 1979 (détails du livre).

Liens externes 

Naissance à La Haye
Naissance dans les Provinces-Unies
Naissance en 1644
Décès à Londres
Décès en 1721
Peintre néerlandais du XVIIe siècle
Peintre néerlandais du XVIIIe siècle
Peintre de l'âge d'or néerlandais
Peintre de nature morte
Peintre portraitiste néerlandais
Membre de la guilde de Saint-Luc de La Haye
Membre de la Confrérie Pictura